Az Allsvenskan 2002-es szezonja volt a bajnokság hetvennyolcadik kiírása. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a győztes a Djurgårdens IF lett. Ez volt a klub ötödik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Nézőszámok

Góllövőlista

Források

Nyomtatott
 
 
 

Internetes
 
 
 
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag